Nathalie Burel, née à Rennes en 1976, est un écrivain français.

Biographie 
Professeur de français, elle publie en 2005 son premier recueil de nouvelles, La vie ne sera plus pareille. Son premier roman, Les Cibles disponibles, paraît en 2006.

En 2010, elle crée la compagnie de théâtre Josselin Pariette avec le danseur Olivier Ferec. Parallèlement, elle travaille aux côtés de Gaël Desbois à la réalisation de pièces et reportages radiophoniques.

En 2014, Nathalie Burel figure sur la liste « Changez la ville ! » (Front de gauche et EÉLV) aux élections municipales de Rennes.

Publications
 Cette odeur qui flotte, Éditions Les Perséides, 2004
 La vie ne sera plus pareille, Éditions Les Perséides, 2005
 Je suis un phasme, Éditions Les Perséides, 2005
 Les Cibles disponibles , Éditions Les Perséides, 2006
 Bigger than life , Éditions Les Perséides, 2013
 Stella(s), Éditions Goater, 2016

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Naissance en 1976
Naissance à Rennes